

Személynévként 
 Pokahontasz
 Pocahontas (film)

Földrajzi nevek 

 Pocahontas (Alberta), Kanada
 Pocahontas (Arkansas)
 Pocahontas (Illinois)
 Pocahontas (Iowa)
 Pocahontas (Mississippi)
 Pocahontas (Missouri)
 Pocahontas (Oregon)
 Pocahontas (Tennessee)
 Pocahontas (Virginia)

Egyéb 
 4487 Pocahontas egy aszteroida

Lásd még 
 Pocahontas megye (egyértelműsítő lap)